HMS Venerable ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Royal Navy británica:

 El primer  fue botado en 1784, y era un navío de línea de 74 cañones. Fue el buque insignia del almirante Adam Duncan, primer Vizconde Duncan de Camperdownen la  Batalla de Camperdown y fue desguazado en 1804.
 El segundo  fue botado en 1808, y fue también un navío de línea de 74 cañones, desde 1825 sirvió en puerto, y fue desguazado en 1838.
 El tercer  fue botado en 1899, y fue un acorazado de la clase Formidable, y fue vendido en 1920.
 El cuarto  fue botado en 1943, era un portaviones Colossus. fue vendido a la Real Armada de Holanda en 1948 y renombrado HNLMSKarel Doorman(R81), y posteriormente, vendido a la ARA y renombrado ARA 25 de Mayo.

Nombres de buques británicos